Баррі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південь від Парижа, 130 км на південний захід від Тулузи, 11 км на південний захід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Баррі на сайті французького Національного інституту географії 
 Баррі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень 
 [ Розташування муніципалітету Баррі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї